La 2. Fußball-Bundesliga 1983-1984 è stata la decima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga di Karlsruhe, che ha vinto il campionato, e dello Schalke 04; invece il Duisburg ha perso il play-off contro l'Eintracht Frankfurt, terzultimo in Bundesliga, ed è quindi rimasto in seconda divisione.

Capocannonieri del torneo sono stati Emanuel Günther del Karlsruher SC e Roland Wohlfarth del MSV Duisburg, entrambi con 30 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1984-1985.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Karlsruhe (25)
 Maggior numero di pareggi: Friburgo (17)
 Maggior numero di sconfitte: BV 08 Lüttringhausen (26)
 Minor numero di vittorie: BV 08 Lüttringhausen (6)
 Minor numero di pareggi: BV 08 Lüttringhausen (6)
 Minor numero di sconfitte: Schalke, Karlsruhe (6)
 Miglior attacco: Schalke (95 gol fatti)
 Peggior attacco: BV 08 Lüttringhausen (36 gol fatti)
 Miglior difesa: Hessen Kassel (39 gol subiti)
 Peggior difesa: BV 08 Lüttringhausen (87 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Schalke (+50)
 Peggior differenza reti: BV 08 Lüttringhausen (-51)
 Miglior serie positiva: Karlsruhe (14, 22ª-35ª) 
 Peggior serie negativa: Hannover (5, 30ª-34ª) , Stuttgarter Kickers (5, 9ª-13ª) , Osnabrück (5, 19ª-23ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Karlsruhe (7, 22ª-28ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Osnabrück-Wattenscheid 6-4, 26 maggio 1984
 Maggior scarto di gol (7): Ulm-BV 08 Lüttringhausen 7-0, Charlottenburg-Saarbrücken 8-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 42 gol nella 38ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 18 gol nella 6ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 29ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Uwe Kasperowski (16)
 Klaus Broska (10)
 Hans Puchalski (10)
 Hans-Peter Schäfer (10)
 Klaus Bodmer (9)
 Rainer Boos (9)
 Wilfried Diekert (9)
 Hans Scheuerer (9)
 Werner Schütte (9)
 Rainer Waltert (9)
 Horst-Peter Bruch (8)
 Herbert Eli (8)
 Horst Hellwig (8)
 Volker Huster (8)
 Rainer Jupe (8)
 Joachim Kautschor (8)
 Gerald Kespohl (8)
 Anton Matheis (8)
 Peter Meijerink (8)
 Dieter Michel (8)
 Wolfgang Mierswa (8)
 Rudi Stark (8)
 Peter Vasel (8)
 Gerd Zimmermann (8)
 Hans-Heinrich Barnick (7)
 Dieter Niebergall (7)
 Helmut Reinstädtler (7)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (6)
 Siegfried Brehm (6)

 Werner Föckler (6)
 Udo Horeis (6)
 Hans-Joachim Osmers (6)
 Dieter Pauly (6)
 Friedrich Retzmann (6)
 Winfried Walz (6)
 Wolf-Günter Wiesel (6)
 Karl-Josef Assenmacher (5)
 Norbert Brückner (5)
 Hans-Peter Dellwing (5)
 Adolf Ermer (5)
 Walter Eschweiler (5)
 Wilfried Heitmann (5)
 Josef Hontheim (5)
 Manfred Neuner (5)
 Volker Roth (5)
 Aron Schmidhuber (5)
 Gerhard Theobald (5)
 Hans Wahmann (5)
 Heinz Werner (5)
 Peter Correll (4)
 Peter Gabor (4)
 Günter Risse (4)
 Karl-Heinz Tritschler (4)
 Jakob Wippker (4)
 Rüdiger Wuttke (4)
 Manfred Uhlig (3)
 Peter Thul (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983-1984